Korsická rallye 2017 (oficiálně 60ème Che Guevara Energy Drink Tour de Corse – Rallye de France) byl 4. podnik Mistrovství světa v rallye 2017 (WRC), který konal na Korsice 7. až 9. dubna. Rallye měla 10. rychlostních zkoušek, které dohromady měřily 316,76 km. Jelo zde také čtvrté kolo mistrovství WRC 2 a WRC 3. Thierry Neuville zaznamenal své první vítězství v sezóně. Sébastien Ogier, který obsadil 2. místo, navýšil svůj náskok v šampionátu. Třetí byl Dani Sordo.

Soupiska účastníků

Výsledky

Celkové výsledky

Rychlostní zkoušky

Power Stage

Stav mistrovství světa

Bodování jednotlivých jezdců

Bodování továrních týmů

Reference

Externí odkazy 
 

Mistrovství světa v rallye 2017
2017